John Hansen – allenatore di calcio e calciatore danese
 John Hansen – calciatore faroese
 John Hansen – canottiere danese